Хуан Алонсо (іспанський футболіст) (*1927) — іспанський футболіст, воротар
 Хуан Алонсо (кубинський футболіст) (1911—?) — кубинський футболіст, нападник

Див. також 
 Алонсо

Сторінки зі списками однофамільців-тезок